Сёрум () — норвежские фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сёрум, Билли (род. 1948) — норвежская кёрлингистка и тренер.
 Сёрум, Кнут (род. 1976) — норвежский певец из г. Тотена, солист норвежской анблэк-метал-группы Vardøger.
 Сёрум, Кристиан (род. 1951) — норвежский кёрлингист и тренер.
  (род. 1982) — норвежский футболист.

Топоним 
 Сёрум — коммуна в губернии Акерсхус в Норвегии.